Dorosoma är ett släkte av fiskar. Dorosoma ingår i familjen sillfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sillfiskar
Dorosoma